Scottish Masters 1998 (Regal Scottish Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 29 september och den 4 oktober 1998.

Resultat

Final

Slutspel

Kval

Huvudkval

Skotskt kval
Ett kval med endast skotska spelare, som inte automatiskt var seedade till huvudtureringen, spelades. Vinnaren fick en plats i huvudkvalet.

Källor

WWW Snooker

1998
Snookersäsongen 1998/1999
1998 i Storbritannien